Los gobernadores propietarios , en la época de la colonización británica de América, fueron los individuos autorizados para gobernar las colonias propietarias. Bajo el sistema propietario, los monarcas del Reino de Inglaterra otorgaron a los individuos o empresas comerciales charters para establecer colonias. Estos propietarios seleccionaban entonces a los gobernadores y otros funcionarios de la colonia.  Este sistema fue utilizado para establecer varias colonias en la isla de Terranova. Las provincias de Maryland, Carolina y varias otras colonias en las Américas se establecieron inicialmente en el marco del sistema propietario.

Estas colonias eran distintas de las colonias reales, que eran empresas comerciales establecidas bajo la autoridad directa de la corona. Los gobernadores propietarios, sin embargo, tenían responsabilidades legales sobre la propia colonia, así como responsabilidades ante los accionistas para garantizar la seguridad de sus inversiones.

El sistema propietario fue un sistema mayormente ineficiente, ya que los propietarios eran, en su mayor parte, igual que los propietarios ausentes o absentistas (absentee landlord). Muchos ni siquiera visitaron nunca las colonias de su propiedad. A principios del siglo XVIII, casi todas las colonias propietarias o bien sus cartas habían sido recuperadas para la corona para convertirse en colonias reales, o de lo contrario tenían importantes limitaciones que les impuso la corona.

Véase también
Cuper's Cove (en la Wikipedia en inglés)
Compañía de Virginia (en la Wikipedia en inglés)
Colonia propietaria (en la Wikipedia en inglés)
Casa propietaria (en la Wikipedia en inglés)
Gobierno Colonial en las Trece Colonias (en la Wikipedia en inglés)
Imperio colonial inglés (en la Wikipedia en inglés)
Colonización británica de las Américas (en la Wikipedia en inglés)
Concesiones coloniales británicas en América del Norte (1621-1639) (en la Wikipedia en inglés)
Lista de tenientes gobernadores de Terranova  (en la Wikipedia en inglés)

Referencias

Enlaces externos
Proprietary Governors, 1610-1728 (Newfoundland)

Colonización británica de América
Imperio británico